Le barrage de Oued Djemâa ou barrage d'Isser est une retenue d'eau de la Basse Kabylie de Djurdjura (ou l'actuelle wilaya de Boumerdès en Kabylie, Algérie), qui se situe au sud-est de la ville d'Isser, ville nodale de Kabylie, rattachée à la wilaya de Boumerdès. 

Le barrage de Oued Djemâa est l'un des 65 barrages opérationnels en Algérie alors que 30 autres sont en cours de réalisation en 2015.

Géographie

Localisation 
Le barrage de Oued Djemâa est situé au centre de plusieurs villages au sud-est de la ville d'Isser.

Voir aussi 
 Liste des barrages en Algérie
 Liste des oueds en Algérie

Notes et références 

Oued Djemâa
Oued Djemâa
Oued Djemâa
Géographie de la Kabylie
Wilaya de Boumerdès